Earl – titolo nobiliare anglosassone

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Earl – città della Contea di Cleveland, Carolina del Nord
 Area non incorporata
Earl – villaggio della Contea di Las Animas, Colorado
 Earl – villaggio della Contea di Washburn, Wisconsin
 Township
 Earl – township della Contea di LaSalle, Illinois
 Earl – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Earl – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania

Musica
 Earl – album di Earl Sweatshirt del 2010
 Earl Sweatshirt - rapper statunitense, membro degli Odd Future (OFWGKTA).

Onomastica
 Earl – nome proprio di persona inglese maschile
 Earl – cognome diffuso in Inghilterra

Persone 
 Dan Earl (1974) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 David Earl (1974) – comico e attore britannico
 Jeremiah Robinson-Earl (2000) – cestista statunitense.
 Josh Earl, propr. Joshua John Francis Earl (1998) – calciatore inglese

Televisione
 My Name Is Earl – serie televisiva statunitense creata da Greg Garcia e prodotta dalla 20th Century Fox dal 2005 al 2009.

Pagine correlate 
 Il nome Earl è stato utilizzato per sette cicloni tropicali nell'Oceano Atlantico.
 Earl Grey – varietà di tè, aromatizzato con l'olio estratto dalla scorza del bergamotto.